Vice-roi est un titre de noblesse.
 Le Vice-roi (Limenitis archippus) est une espèce de lépidoptères.